Les d'Ellencourt, présentés ci-dessous, sont issus d'une famille féodale française originaire de l'Artois. Installés au village d'Ellencourt (devenu Herlincourt) près de Saint Pol sur Ternoise (Pas-de-Calais) leurs noms, famille et village, ont parfois suivi les mêmes variations pendant le Moyen Âge. Les premières traces de ces chevaliers remontent à la fin du XIIème siècle. Dès le début du XVème on retrouve les d'Ellencourt à Sibiville et dans les environs de Frévent et Saint Pol, soit dans la région du Ternois.

Par homonymie des fiefs on trouve aussi ce nom, sans lien familial déterminé, dans la Somme, dans l'Oise et dans le Nord.

Origines 
1180, Guichard de Erlaincurt, jadis moine, fait don d'une dîme à l'église de Morinie. Odon et Walter de Erlencurt, petits vassaux, sont témoins d'un accord entre Gauthier l'abbé d'Auchy et Everard le doyen du chapitre de Thérouanne, à propos des dîmes de Luisi (Lugy) et d'Erlaincurt (Herlencourt).

1196/1197, Giroldus miles de Erlaincort soit Geraud chevalier d'Erlaincort est témoin dans une charte d'Hugues IV Candavène, comte de Saint Pol, relative à des ventes de terres à l'abbaye de Cercamp.

1214, Henri de Herlencort, chevalier, donne une part de dîme sur tout le territoire d'Houvigneul à l'abbaye de Cercamp.

1226, Eustache de Herleincort, chevalier, neveu d'Henri, et sa femme Béatrice, donnent une part de dîme à Houvigneul.

1242, Johannes de Ellancort, seigneur de Biaulecort (Béalcourt canton de Bernaville dans la Somme, 22 km d'Ellencourt) confirme la vente de revenus et droits de terrage sur le manoir de Mont-Renaud, faite par son homme (vassal) Pierre Testart, au profit de l'abbaye de Cercamp.(Pour le rapprochement Johannes de Ellancort et Jean de Herlincourt: table onomastique des cartulaires de l'abbaye de Cercamp).

Pendant 150 ans nous perdons les traces de ces nobles gentilshommes, sauf peut-être en 1329 avec Thomas d'Ellencourt et en 1341 avec Jehan d'Ellencourt, cités ci-dessous. Durant cette période l'Artois souffrit des guerres et nombreuses batailles entre la France et la Flandre, l'Angleterre, la Bourgogne, l'Espagne ... ce à quoi il faut ajouter les grandes misères et la peste.

Filiation 

En janvier 1401, Willame d'Ellencourt est condamné, à 60 sols parisis d'amende et 100 sols parisis de dommages et intérêts au profit de l'abbaye de Cercamp, pour attroupement armé et démolition du four des religieux à Sibiville.

En mars 1401, le sceau de Willame d'Ellencourt, lieutenant du bailli des terres et juridiction des religieux de Cercamp, de Sebiville et Sericourt, est appendu à la révocation d'un sergent de Sibiville.

En 1406, sentence du prévôt de Doullens concernant la plainte des religieux de Cercamp contre Guillaume d'Ellencourt. (Nota: Willame = Willaume = Guillaume). Puis en 1407, sentence arbitrale sur procès entre l'abbaye de Cercamp et Guillaume d'Ellencourt réglant l'exercice de la justice des religieux sur le fief de Précourt à Sibiville.

En 1473, Jehan d'Erlencourt est cité dans un compte de 20 sols dû par Regnault de Hauteclocque et Jehan de Sains pour leur cause au châtel de Saint Pol contre lui.

Avant 1475 Jean d'Ellencourt est seigneur en partie de Nuncq.

En 1487, sentence maintenant les droits de dîme et terrage des religieux de Cercamp et de George d'Ellencourt sur le terroir de Sericourt.

En 1507, Jehan Dellencourt, homme de fief, signe une charte relative au Temporel de l'abbaye de Cercamp.

En 1557, Jehan Dorlencourt, écuyer, natif de Sibiville lez Frevent a été reçu à la bourgeoisie d'Arras. Il a deux fils "assavoir" Jehan et Bertran.

En 1569, dans les registres d'imposition d'Artois Jehan d'Ellencourt (cité aussi Dellencourt et Derlencourt), écuyer, seigneur de Précourt possède des maisons, fermes et terres à Sibiville et Petit Ouvin.

Vers 1600, naissance d'Antoine Dellencourt, fils de Jean Dellencourt escuier.

Antoine Dellencourt (de Frévent) épouse Marguerite Vaast (de Framecourt) en 1627. Le contrat de mariage précise que Jean Dellencourt est le père d'Antoine qui reçoit une maison, grange, étables et autres édifices à Sibiville.

Martin Dellencourt (cité aussi d'Herlencourt et Dorlencourt), fils d'Antoine, épouse en 1660 Marie Damiens, fille de François Damiens, échevin de Frévent, beau-frère de Louis de Tramecourt. Ce couple aura 3 filles et 2 garçons dont Pierre Dherlincourt qui aura lui-même 4 fils dont Pierre et Alexis qui épouseront en 1752 et 1756 les filles de Jean de Gisclard, noble, écuyer, cavalier à la maréchaussée royale d'Hesdin. Le fils d'Alexis nommé Pierre Joseph Damase sera le 1er maire de Sibiville.

En 1747, procès entre Louis-François Coulan de Boiserand et Pierre Dorlencourt (de Sibiville).

Il y eût au moins six alliances à Sibiville entre les familles Dherlincourt/Dorlencourt et Hianne (puis Heaume/Haem) dont 1 au XVIIème, 4 au XVIIIème et 1 au XIXème siècle.

Armes 

D'argent à la croix de gueules chargée de 5 coquilles d'or, à la merlette de sable en chef à dextre et l'étoile de sable en pointe à senestre.

Autres d'Ellencourt non rattachés 
Ne sont pas cités ceux dont les recherches ont pu prouver qu'ils faisaient partie d'une autre famille, et ce souvent par homonymie dans l'actuelle région des Hauts de France, tels que:

Guy d'Erlaincourt, chevalier, mort à la IIIème croisade, il s'agit en fait de Guy d'Erbelaincourt (village aujourd'hui du nom d'Ablaincourt-Pressoir dans la Somme). Adam et Robert d'Ellencourt, en fait de la famille d'Hellencourt dans la Somme. Guillaume et Soullard d'Ellencourt d'une famille de l'Oise. Rasse d'Ellencourt dont les armes ressortent d'une famille du Nord.

1329 on trouve dans la comptabilité du comte d'Artois une quittance de mars 1329 concernant Thomas d'Ellencourt écuyer. Ce dernier est homme lige de la comtesse Mahaut la même année lors du procès de Robert d'Artois. Les 1er et 3 juin il figure au procès-verbal d'interrogatoire de Marie de Bétencourt contre Jeanne de Divion dans le procès de Robert d'Artois. Dans les témoins du sceau il est cité d'Erlaincourt.

1341 Calés (Calais) Monseigneur Jehan d'Ellencourt, chevalier, sur le service que 7 hommes d'armes (5 escuiers et 2 sergenz de pié, du 6 mai 1340 au 24 juin ensuivant) doivent faire en ceste présente armee.

Notes et références 

Famille française
Artois